Акшиганак () — топонимы в Казахстане:

 Акшиганак — село в Джангельдинском районе Костанайской области Казахстана.
 Акшиганак — река в Алматинской области Казахстана.

Страницы значений:Географические объекты